Carlo Nembrini – alpinista italiano
 Cesare Nembrini Pironi Gonzaga – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Franco Nembrini – insegnante, saggista e pedagogista italiano
 Giuseppe Nembrini – militare italiano